Anton Wolfgang von Griesheim († 1666) war ein deutscher Domherr.

Leben 
Er stammte aus dem  thüringischen Uradelsgeschlecht von Griesheim und war der jüngste Sohn von Wolf Melchior von Griesheim, schwarzburgischer Rat und Oberamtmann in Arnstadt. 1646 starb seine Mutter. Ab 1662 war er Domherr in Naumburg (Saale). Allerdings überlebte er seinen Vater nicht und starb bereits 1666. Günther von Griesheim war sein älterer Bruder.

Weblinks 
 Anton Wolfgang von Griesheim (GSN: 083-01301-001). In: Germania Sacra, abgerufen am 31. Dezember 2022.

Domherr (Naumburg)
Anton Wolfgang
Adliger
Deutscher
Geboren im 17. Jahrhundert
Gestorben 1666
Mann
Domherr (17. Jahrhundert)